Чемпионаты Исландии среди мужчин проводятся с 1913 г. С 1925 г. за проведение национального чемпионата отвечает Исландская шахматная федерация (ICF).

Чаще всего местом проведения чемпионата является Рейкьявик. Обычно турнир разыгрывается по круговой системе. Исключением стал чемпионат 2013 г., который по случаю 100-летнего юбилея провели по швейцарской системе с большим количеством участников.

В 1939 и 1955 гг. чемпионаты не проводились.

Женские чемпионаты Исландии проводятся с 1975 г.

Рекордсменом по числу выигранных чемпионатов у мужчин является Х. Стефанссон (12), у женщин — Г. Гретарсдоттир (11; к ней стремительно приближается бессменная чемпионка последних лет Л. Птачникова, у которой уже 9 титулов).

Хронологическая таблица

Мужские чемпионаты

Женские чемпионаты

Примечания

Ссылки 
 Skákmeistarar Íslands

Исландия
Шахматы
Шахматы в Исландии